Генри, Чарльз ():
  (1911—1989) — канадский политик, член Палаты общин (1949—1957).
  (1937—2016) — американский физик, лауреат премии Чарльза Харда Таунса (1999).
  (род. 1950) — американский библиотекарь, член Американской академии искусств и наук (с 2020).
  (род. 1986) — английский футболист.
  (1849—1927) — американский полиитик, член Палаты представителей (1895—1899).
  (1902—1964) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (род. 1962) — английский футболист.